Ptolemeu X pode significar dois reis diferentes, conforme a numeração dos reis da dinastia lágida inclua ou não Ptolemeu Novo Filópator, o filho do primeiro Ptolemeu Filómetor, como rei (Ptolemeu VII) ou não (no caso, Ptolemeu VII seria Ptolemeu Fiscão, irmão de Ptolemeu Filómetor):

 Ptolemeu Látiro, também conhecido como o segundo Ptolemeu Sóter
 Ptolemeu Alexandre I, irmão de Ptolemeu Látiro